Ралюченко Андрій Сергійович ( 8 червня 1995, Україна) — український футболіст.
 Ралюченко Сергій Петрович — український футболіст і тренер.